Als kongolesische Fußballnationalmannschaft bezeichnet man

 die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo (das ehemalige Zaire), siehe Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo
 die Fußballnationalmannschaft der Republik Kongo (ehemalige Volksrepublik Kongo), siehe Fußballnationalmannschaft der Republik Kongo